VIII зи́мние Олимпи́йские и́гры проводились в Скво-Вэлли в Калифорнии. Второй раз их принимали североамериканский континент и США.

Выбор столицы игр 
На проведение игр претендовали также два города, ранее проводившие зимние Олимпиады: Санкт-Мориц (Швейцария) в 1928 и Гармиш-Партенкирхен (Германия) в 1936 годах соответственно, и Инсбрук (Австрия).

Для определения города-победителя потребовалось провести два тура голосования.

Виды спорта 
Основные виды.

В скобках количество разыгрываемых комплектов медалей.

Демонстрационые виды.
 отсутствовали

Изменения в программе. 
Спустя 40 лет в основную программу вернулся биатлон, ранее именовавшийся «соревнования лыжных патрулей». Впервые игры покинул бобслей. Это было связано с тем, что организаторы решили не строить дорогостоящую бобслейную трассу. Ожидалось, что в соревнованиях по босблею могли выступить экипажи из 9 стран. В тот же год был проведен чемпионат мира по бобслею в Кортине-д’Ампеццо (обычно отдельные чемпионаты мира в годы Олимпийских игр не проводились), два золота выиграли итальянцы.

Страны-участницы 
Участвовало 30 стран. Команды ГДР и ФРГ выступали объединённой командой.

Расписание соревнований 

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной Олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт

Призёры игр

Игры в филателии 
 В 1960 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвящённых VIII зимним Олимпийским играм:

Литература 
 
 Кулешов А. П., Соболев П. А. В снегах Скво-Вэлли: Америка в олимпийские дни. — М.: Физкультура и спорт, 1960. — 224 с.

Ссылки